Katarzyna Jankowska ist der Name folgender Personen:

* Katarzyna Jankowska (Fußballspielerin) (* 1987), polnische Fußballspielerin
 Katarzyna Jankowska (Leichtathletin) (* 1994), polnische Langstreckenläuferin